Геннадий Соколов:
 Соколов, Геннадий Алексеевич (1933—2006) — советский учёный-радиотехник, лауреат Ленинской премии.
 Соколов, Геннадий Дмитриевич (1927—1991) — советский дипломат.
 Соколов, Геннадий Евгеньевич (род. 1950) — российский писатель, историк разведки.